Kühn är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Kühn

 Anke Kühn (född 1981), tysk landhockeyspelare
 Axel Kühn (född 1967), tysk bobåkare
 Dieter Kühn (född 1956), östtysk fotbollsspelare
 Dieter Kühn (författare)(född 1935), tysk författare 
 Enrico Kühn (född 1977), tysk bobåkare
 Friedrich Kühn (1889–1944),tysk militär
 Julius Kühn (1825–1910), tysk agronom
 Vilhelm Kyhn (1819–1903), dansk målare

Se även 
 Kuhn, tyskt efternamn

Tyska efternamn